

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Płaczkowo - część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Płaczkowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno
 Płaczkowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń
 Płaczkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin
 Płaczkowo - część wsi Murzynowo Leśne w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy

Zobacz też 
 Płaczewo, Płaczki, Płaczków, Płaczkowice